Thaumatoconcha är ett släkte av kräftdjur. Thaumatoconcha ingår i familjen Thaumatocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Thaumatoconcha